Le Soulier d'or européen récompense le meilleur buteur d'Europe, tous championnats confondus ;
 Le Soulier d'or adidas récompense le meilleur buteur de chaque Coupe des confédérations ;
 Le Soulier d'or adidas récompense le meilleur buteur de chaque Coupe du monde de football ;
 Le Soulier d'or belge récompense le meilleur joueur de l'année dans le championnat de Belgique de football ;
 Le Soulier d'or de la Major League Soccer récompense le meilleur buteur de chaque saison de la Major League Soccer.